Dominica Leoni (Praga, 29 de fevereiro de 1980) é uma ex-atriz pornográfica tcheca. Apareceu em mais de 260 filmes adultos entre 1999 e 2007.

Prêmios e indicações
2002 AVN Award (indicada) – Melhor cena de sexo grupal - Filme – Bad Habits (com Dale DaBone e Joey Ray)
2005 AVN Award (indicada) – Melhor acoplamento de cena de sexo – Filme – Emotions (com Tyce Bune)

Atores pornográficos da Chéquia
Naturais de Praga